Schlacht bei Pułtusk steht für:

 Schlacht bei Pułtusk (1703) im Großen Nordischen Krieg
 Schlacht bei Pułtusk (1806) im 4. Koalitionskrieg